Lechevalier oder Le Chevalier ist der Familienname folgender Personen:

 Brice Lechevalier (* 1966), Journalist und Unternehmer
 Jean-Baptiste Le Chevalier auch Lechevalier (1752–1836), französischer Astronom, Reisender und Archäologe

Siehe auch:
 Chevalier